Labets-Biscay
Biscay (Minnesota)

Desambiguação